Sichkin ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Sichkin (1922–2002), russisch-amerikanischer Schauspieler, Tänzer und Choreograph
 Emilian Sichkin (* 1954), US-amerikanischer Komponist